Грансман — фамилия. Известные носители:

 Грансман, Михаил Александрович — Георгиевский кавалер; подполковник; 5 мая 1917.
 Грансман, Николай Александрович — Георгиевский кавалер; подполковник; 3 февраля 1915 (посмертно).